Āsmār (persiska: اسمار) är en distriktshuvudort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Konar, i den östra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Kabul. Āsmār ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Āsmār är bergig norrut, men söderut är den kuperad. Āsmār ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Āsmār. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Āsmār växer i huvudsak barrskog. Runt Āsmār är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Konar (provins)